Премия «Сатурн» за лучший независимый фильм () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2013 года.

Лауреаты и номинанты

Ссылки 
 http://www.saturnawards.org  
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»